Vrabel est un nom de famille porté notamment par :

 Mike Vrabel (1975-), joueur de football américain ;
  (1990-), footballeur slovène.